Grabes ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Grabes (1936–2015), deutscher Philologe
 Oliver Grabes (* 1967), deutscher Industriedesigner